Aleksandar Stojković (1990) – calciatore serbo
 Aranđel Stojković (1995) – calciatore serbo, di ruolo difensore 
 Danijel Stojković (1990) – calciatore serbo, di ruolo difensore
 Dragan Stojković (1965) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore serbo, di ruolo centrocampista
 Filip Stojković (1993) – calciatore serbo naturalizzato montenegrino, di ruolo difensore
 Giovanni Stojković o Giovanni di Ragusa (1395-1443) – pseudocardinale croato
 Miloš Stojković (1987) – pallavolista serbo
 Nedad Stojković (1956) – ex calciatore jugoslavo, di ruolo difensore
 Vasilije Stojković (1923-2008) – cestista, giornalista e dirigente sportivo jugoslavo
 Vladimir Stojković (1983) – calciatore serbo, di ruolo portiere